Джалалов — фамилия; имеет женскую форму Джалалова.
 Джалалов, Абдулхафиз Марахимович (1947—2019) — советский и узбекский политик и учёный.
 Джалалов, Баходир Фазлетдинович (род. 1948) — советский и узбекский художник.
 Джалалов, Маннап (1934—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Джалалов, Халмат (род. 1921) — сержант Красной армии, старшина в отставке; участник Великой Отечественной войны и полный кавалер ордена Славы.
 Гасан-Джалалов, Анушаван Рафаэлович (род. 1947) — советский спортсмен, многократный чемпион СССР.
 См. также 
 Имени М. Джалалова — посёлок городского типа, расположенный на территории Бозского района Андижанской области Республики Узбекистан.